

Васенки — присілок, Афанасьєвський район, Кіровська область
 Васенки — присілок, Балезінський район, Удмуртія